Zabijcie czarną owcę – powieść Ryszarda Kłysia
 Zabijcie czarną owcę – film w reżyserii Jerzego Passendorfera, ekranizacja powieści